Суперкубок Бельгії з футболу 1990 — 11-й розіграш турніру. Гра відбулася 8 серпня 1990 року між чемпіоном Бельгії клубом «Брюгге» та володарем кубка Бельгії клубом «Льєж».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1990
Бельгія
1990 у бельгійському спорті